Abel Mustieles, un cycliste espagnol (1991 -).
 Jacint Maria Mustieles, un poète espagnol (1887 - 1948).